Відхилення: 
Стандартне відхилення у теорії ймовірності і статистиці
Відхилення у теорії музики

У системі допусків і посадок:
 Відхилення (відхил)  — алгебрична різниця між розміром (дійсним або граничним) і відповідним номінальним розміром.
 Дійсне відхилення — алгебрична різниця між дійсним і відповідним номінальним розмірами.
 Граничне відхилення — алгебрична різниця між граничним і відповідним номінальним розмірами. Розрізняють верхнє та нижнє граничні відхилення
 Верхнє відхилення ES, es — алгебрична різниця між найбільшим граничним і відповідним номінальним розмірами.
 Нижнє відхилення EI, ei — алгебрична різниця між найменшим граничним і відповідним номінальним розмірами.
 Основне відхилення — одне з двох граничних відхилень (верхнє чи нижнє), що визначає положення поля допуску відносно нульової лінії. В єдиній системі допусків та посадок основним є відхилення, найближче до нульової лінії.

Примітки